Miejscowości w USA:
 Isanti – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
Gminy w USA:
 Isanti (ang. Isanti Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Isanti (ang. Isanti County) – w stanie Minnesota